Ashford kan avse:

Geografi

Antarktis 

 Mount Ashford,

Australien 

 Ashford, New South Wales, ort, Inverell,

Irland 

 Ashford (ort i Irland), Leinster, Wicklow,

Storbritannien 

 Ashford, stad i Kent, England, 
 Borough of Ashford, kommun i Kent, England
 Ashford International station, järnvägsstation i Ashford
 Ashford, North Devon, ort i Devon, England, 
 Ashford, Surrey, stad i Surrey, England,

USA 

 Ashford, Alabama, ort, Houston County, 
 Ashford, Washington, ort, Pierce County, 
 Ashford, Connecticut

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar